Aureilhan (Altos Pirenéus) — comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus
 Aureilhan (Landes)

Desambiguações de topônimos